Sontheim ist ein Ortsname: 
 in Baden-Württemberg
 Sontheim an der Brenz, Gemeinde im Landkreis Heidenheim
 Sontheim (Ehingen), Ortsteil der Stadt Ehingen, Alb-Donau-Kreis
 Sontheim (Heilbronn), Ortsteil der kreisfreien Stadt Heilbronn
 Sontheim (Heroldstatt), Ortsteil der Gemeinde Heroldstatt, Alb-Donau-Kreis
 Sontheim im Stubental, Ortsteil der Gemeinde Steinheim am Albuch, Landkreis Heidenheim 
 Obersontheim, Ort und Gemeinde im Landkreis Schwäbisch Hall
 Untersontheim, Teilort der Gemeinde Obersontheim im Landkreis Schwäbisch Hall
 in Bayern
 Sontheim (Schwaben), Gemeinde im Landkreis Unterallgäu
 Sontheim (Illesheim), Ortsteil der Gemeinde Illesheim, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim
 Sontheim (Zusamaltheim), Ortsteil der Gemeinde Zusamaltheim, Landkreis Dillingen an der Donau

Sontheim ist ein Familienname:
 Friedrich von Sontheim, deutscher Essayist
 Heinrich Sontheim (1820–1912), deutscher Sänger 
 Johann Georg von Sontheim (1790–1860), General und Kriegsminister des Königreichs Württemberg 

Siehe auch: 
 Sondheim